

Населені пункти та їхні частини

 Куково — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Куково — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Куково — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Куково — осада в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки